Шна́ево — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Сызрань (линия электрифицирована), расположена в Городищенском районе Пензенской области, в 35 км от районного центра Городище. Через станцию осуществляются пригородные перевозки пассажиров на Пензу и Кузнецк.

История 
Открыта как станция Сызрано — Вяземской железной дороги в 1891 году. Электрифицирована в 1964 году постоянным током 3 кВ.

Деятельность 
 Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа не производятся.

Происшествия 
29 декабря 1941 года в 3 часа 10 минут на перегоне станции Шнаево — Канаевка произошла авария: 19 хвостовых вагонов, часть из которых содержали снаряды, оторвались от основного состава. Произошло столкновение со вслед идущим поездом. В результате аварии 30 человек погибли, 5 человек были ранены.

Примечания

Ссылки 
 
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) "Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Станция Шнаево на карте Пензенской области 
 Карта Куйбышевской железной дороги
 Станция Шнаево на карте железных дорог России и СНГ. 

Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пензенской области